Кингман има више значења:
 Округ Кингман (Канзас)
 Кингман (Аризона)
 Кингман (Индијана)
 Кингман (Канзас)